Села:
 Закутинці — Житомирська область, Бердичівський район
 Закутинці — Київська область, Богуславський район